Льво́вская:
 Льво́вская — железнодорожная станция Курского направления Московской железной дороги в микрорайоне Львовский города Подольска Московской области.
 Львовская — просторечное наименование формирований ВС Союза ССР получивших почётное наименование за мужество и героизм личного состава при освобождения города Львов, например 6-я гвардейская мотострелковая дивизия, 100-я стрелковая дивизия и другие.